

Localités
 Corbara, commune française de la Haute-Corse.
 Corbara, commune italienne de la province de Salerne.

Homonymie de localités